Tuborg (Kopenhagen)
 Tuborg (bier)
 Brouwerij Tuborg